Ресдорф (Гольштейн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Ресдорф (Флеминг) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.